Digital Visual Interface – standard złącza pomiędzy kartą graficzną a monitorem komputera
 DVI (plik TeX) – podstawowy format wynikowy systemu składu dokumentów TeX (i pochodnych)
 Digital Video Interactive